Tiertherapie bezeichnet umgangssprachlich:
Zumeist Therapie von Tieren
hauptsächlich mittels der Tierpsychologie;
ausnahmsweise durch Anwendung der Veterinärmedizin
Daneben die Therapie durch Tiere mittels der Tiergestützten Therapie